Vasnețov se poate referi la:

 Apollinari Vasnețov (1856-1933), pictor rus
 Victor Vasnețov (1848-1926), pictor rus

Nume de familie slave